Der Kanton Saint-Palais war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Bayonne, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Saint-Palais. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1994 bis 2015 Barthélemy Aguerre.

Der Kanton Saint-Palais war 328,68 km² groß und hatte (2006) 9164 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 28 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 27 Gemeinden:

Saintpalais
Aufgelöst 2015